Parlamentsvalget i Storbritannien 2010 blev afholdt den 6. maj 2010, efter parlamentet var blevet opløst den 12. april. Der blev afholdt valg til Underhuset i 649 valgdistrikter som foregår ved flertalsvalg i enkeltmandskredse.

Det Konservative parti blev det største parti med 306 mandater, mens Labour endte med 258 mandater og Liberal Democrats med 57 mandater. De øvrige partier fik 29 mandater til sammen. Da ingen partier opnåede flertal i underhuset, resulterede valget i et såkaldt Hung Parliament (Mindretalsparlament). Sidst det skete, var under valget i 1974.

Efter nogle dage med forhandlinger blev Det konservative parti og Liberal democrats enige om at danne en koalitionsregering. Premiérminister Gordon Brown gik af 11. maj, og de konservatives leder David Cameron overtog Downing Street 10.

Valgkampen blev stærkt præget af at lederne for de tre store partier for første gang i britisk historie mødtes i TV-sendte debatter. Partiet klarede sig godt i meningsmålingerne frem mod valget, men på selve valgdagen viste det sig at den ventede fremgang udeblev.

For første gang siden 1979 havde ingen af topkandidaterne ledet en valgkamp tidligere.

Resultater

Referencer 

Storbritannien 2010
Storbritanniens politik